Prins Frans Gustaaf Oscar van Zweden (Haga Paleis, Zweden, 18 juni 1827 - Christiana Paleis, Oslo, 24 september 1852), was een prins van Zweden. Hij was hertog van Uppland.

Hij werd geboren als tweede zoon van koning Oscar I van Zweden en koningin Josephine van Leuchtenberg. Hij was een kleinzoon van koning Karel XIV Johan van Zweden en koningin Désirée Clary.

Prins Gustaaf maakte carrière als componist; sommige van zijn werken zijn vandaag de dag nog steeds beroemd, zoals het Studentsången, een lied dat elk jaar nog gezongen wordt door afstuderende studenten. 

Vanaf 1844 tot zijn dood in 1852 was hij gedurende de regering van zijn vader, de tweede in lijn voor de tronen van Zweden en Noorwegen. Gustaaf was de jongere broer van koning Karel XV van Zweden en oudere broer van koning Oscar II van Zweden, en van de minder bekende prinses Eugénie en prins Augustus.

Huis Bernadotte